Występy w europejskich pucharach białoruskiego klubu piłkarskiego Dynama Mińsk.

Wykaz spotkań pucharowych

1983–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Dynama Mińsk
Białoruskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach